Rohdewald ist der Familienname folgender Personen:

 Götz Rohdewald (* 1975), deutscher Basketballspieler
 Jan Rohdewald (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Stefan Rohdewald (* 1972), Schweizer Historiker